Czarnobrody –  angielski pirat, w latach 1716–1718 grasujący na Morzu Karaibskim.

Tytuły dzieł 
 Czarnobrody (Blackbeard) – amerykański telewizyjny film przygodowy z 2006 roku
 Czarnobrody (Blackbeard: Terror at Sea) – brytyjsko-niemiecko-francuski telewizyjny film dramatyczny z 2006 roku